Helga Volz-Mees – schermitrice tedesca
 Matthias Volz – ginnasta tedesco
 Moritz Volz – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco
 Nedra Volz – attrice statunitense